Stephen Malkmus (muzikant), een Amerikaans muzikant
 Stephen Malkmus and the Jicks, een rockband rond de muzikant
 Stephen Malkmus (album), het debuutalbum van de band

Zie ook 
 Pavement